Az 1989–1990-es magyar labdarúgókupát ismét Magyar Kupa néven rendezték meg. A döntőt 1990. június 16-án rendezték meg Tatabányán. A fináléban a Pécsi MSC 2–0-ra győzött a Bp. Honvéd ellen.

4. forduló 

Hivatalos játéknap: 1989. november 22.

5. forduló: Nyolcaddöntők 
Hivatalos játéknap: 1989. november 29., december 3.

|}

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

További információk 
 Az MLSZ hivatalos honlapja 

Magyarlabdarugokupa
Magyarlabdarugokupa
Magyar labdarúgókupa